Harpers Ferry (Iowa)
 Harpers Ferry (West Virginia)